Купата на Турция () е футболен турнир по схема на директна елиминация, организиран от Турската футболна федерация, в който вземат участие всички професионални и аматьорски турски футболни клубове свързани с нея. Създадена е на 1962 г. Провежда се ежегодно и е второто по значимост футболно състезание на Турция след Турската Суперлига.

Носителят на трофея получава право на участие в груповата фаза на турнира Лига Европа през следващия сезон.

Вечно класиране в турнира за Купата на Турция

Виж също
 Турска Суперлига
 Суперкупа на Турция

Външни препратки 
  Раздел за Купата на Турция в сайта на ТФФ
  турска версия на сайта за Купата на Турция
  Английска версия на сайта за Купата на Турция
  Новини за Купата на Турция

Турнири по футбол в Турция